Indiana steht für:

 Indiana, US-Bundesstaat
 Indiana County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Indiana (Ontario), Geistersiedlung im Haldimand County, Kanada
 Indiana (Pennsylvania), Ort im Indiana County
 Indiana University Bloomington, staatliche Universität in Bloomington (Indiana)
 Indiana-Territorium, ein 1800 bis 1816 bestehendes historisches Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten
 (1602) Indiana, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Indiana Motor & Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Indiana Motor & Vehicle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Indiana (Sängerin) (* 1987 als Lauren Henson), britische Singer-Songwriterin
 Gary Indiana (* 1950), US-amerikanischer Autor, Filmemacher und Schauspieler
 Robert Indiana (1928–2018), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 A klana Indiana, österreichische Pop-Band
 Indian
 Indiana Jones
 Indiana Township
 USS Indiana